Erh-lang Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Erlang Shan (berg), Sichuan, 
 Qinghei Shan, bergskedja, Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar